Delf ou DELF peuvent faire référence à :

 DELF, Diplôme d'études en langue française,  un diplôme de français comme langue étrangère ;
 Delf (née en 1970), une coloriste française de bandes dessinées ;
 Delf, une ancienne voie d'eau néerlandaise de Groningue ;
 Delf, l’abréviation botanique standard de Marion Delf-Smith (1883-1980), botaniste et phycologue britannique.